Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент, предложенный Эрвином Шрёдингером.
 «Кот Шрёдингера» — российский научно-популярный журнал.